Puebla del Salvador kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla del Salvador (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Puebla del Salvador (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar